Felix II. bezeichnet folgende Personen:

 Felix II. (Gegenpapst) († 365), Gegenpapst
 Felix II. († ~399), Bischof von Trier, siehe Felix von Trier
 Felix II. (Papst) (nach anderer Zählung auch Felix III.; † 492), Papst
 Felix II. von Metz († 716), Bischof von Metz